Вина́:
 Вина́ — отрицательно окрашенное чувство.
 Вина́ в праве — элемент субъективной стороны состава проступка или деликта.
 Вина́ в уголовном праве — элемент субъективной стороны состава преступления.
 Ви́на — форма множественного числа существительного "вино".
 Ви́на — старинный индийский щипковый музыкальный инструмент.

Топонимы 
 Вина — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Вина — департамент Камеруна, входит в состав региона Адамава.

Персоналии 
 Вина, Инонге (род. 1941) — государственный и политический деятель Замбии.
 Вина, Эмили (род. 1982) — французская лыжница.

Фильмы 
 «Вина» () — американский фильм Куинн Шепард 2017 года

См. также 
 Вин — имя или фамилия.
 Вино (значения)
 Вины
 Мост Ви́на — пассивный четырёхполюсник на основе двух простейших RC-фильтров высоких и низких частот.
 Закон Ви́на — общее название трёх законов излучения, открытых Вильгельмом Вином.